Джентили () — фамилия итальянского происхождения.
 Джентили, Альберико (1552—1608) — итальянский юрист.
 Джентили, Антонио Саверио (1681—1753) — итальянский кардинал.
 Джентили, Луиджи — итальянский футболист.

Жентили ()
 Жентили, Батист (род. 1953) — французский футболист.
  (род. 1957) — французский футболист, тренер.

См. также 
 
 Джентил
 Жентил

Примечания